Bratr může označovat:

 bratr – sourozenec mužského pohlaví
 Velký bratr 
 Český bratr
řeholní bratr